China Open 2009 е състезание по снукър се проведено между 30 март и 5 април 2009 г. в Пекин. Основни спонсори на турнира са банката на Пекин и Хюндай.

Притежател на титлата за 2008 г. е Стивън Магуайър, но той отпада от състезанието още през първия кръг със загуба от Дейв Харолд с 0 – 5 фрейма.

China Open 2009 е спечелен от Питър Ебдън, който на финала побеждава Джон Хигинс с 10 на 8 фрейма.

Награден фонд

Уайлдкард кръг 
Тези мачове са изиграни на 30 март в Пекин.

Резултати

Финал

Сенчъри брейкове

Квалификационна фаза 
 142 Стюарт Петман
 138 Патрик Уелш
 131 Скот МакКензи
 121 Liu Chuang
 110 Атасит Махити
 104 Kuldesh Johal
 103 Jin Long
 103 Мартин Гоулд

Телевизиона фаза

Източници 

Открито първенство по снукър на Китай